Justin McCarthy kan syfta på bland andra:

* Justin McCarthy (1830–1912), irländsk politiker
 Justin McCarthy (1899–1976), amerikansk ishockeyspelare
 Justin McCarthy (född 1945), amerikansk demograf och historiker
 Justin Huntly McCarthy (1859–1936), irländsk politiker
 Justin Joseph McCarthy (1900–1959), amerikansk romersk-katolsk biskop
 Justin McCarthy, viscount Mountcashel (död 1694), irländsk jakobitisk general